Incarnate е седми студиен албум на метълкор групата Killswitch Engage. Издаден е на 11 март 2016 г. от Roadrunner Records.

Дебютира на 6-о място в Billboard 200 и на 1-во в Top Rock Albums и Hard Rock Albums, с 33 000 продадени копия през първата седмица.

Състав 
 Джеси Лийч – вокали
 Адам Дуткевич – китара, бек вокали
 Джоел Строузъл – китара, бек вокали
 Майк Д'Антонио – бас
 Джъстин Фоули – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Килсуич Ингейдж
Музикални албуми от 2016 година